Maria Elisabetta d'Asburgo (1680-1741), figlia dell'imperatore Leopoldo I
Maria Elisabetta d'Asburgo-Lorena (1743-1808), figlia di Maria Teresa d'Asburgo e Francesco I, badessa